Olof Kolmodin henviser til:

 Olof Kolmodin den ældre (1690-1753) - svensk præst og salmedigter
 Olof Kolmodin den yngre (1766-1838) - svensk litteraturhistoriker